Marilla – miasto w Brazylii
 Marilla – miasto w USA

Gminy w USA:
 Marilla (ang. Marilla Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Marilla (ang. Marilla Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie